Allen County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Allen County Courthouse (Fort Wayne), Indiana, ID-Nr. 76000031
 Allen County Courthouse (Lima), Ohio, ID-Nr. 74001392

weitere:
 Allen County Courthouse (Kansas)
 Allen County Courthouse (Kentucky)